Бе́бра — многозначный термин. Может означать:

Населённые пункты 
 Бебра — город в Германии, в федеральной земле Гессен.
  — район Зондерсхаузена в Германии, в федеральной земле Тюрингия.

Реки 
  — река в Германии, приток Фульды.
  — река в Германии, приток .
 Бебра — устаревшее название реки Бебри в России, притока Вязьмы.
 Бебра — устаревшее название реки Бебжи в Польше.

Примечания